

Alimentation 
 Le pain est un aliment.
 Le terme pain désigne une substance, comestible ou non, dont la forme rappelle la masse d'un pain (exemples : « pain de viande », « pain de savon »). Le pain de sucre, lui, est conique et le pain de glace est un cuboïde.
Pain de singe

Musique et vidéo 
 Pain, un groupe de metal industriel et leur album ;
 Pain est un jeu vidéo disponible sur le PlayStation Network ;
 Pain est un personnage multiple du manga Naruto ;
 Pain est un album du groupe The Ohio Players sortit en 1972.

Nom de famille 

 Didier Pain (1947-2019), acteur et producteur français.
 Jacques Pain (1943-2021), pédagogue et universitaire français.
 
 Maurice Pain (1866-1948), homme politique français.
 Mélissandre Pain (1995), cycliste française.
 Olivier Pain (1845-1884), journaliste français
 Olivier Pain (1981), pilote automobile français

Œuvres 

 Le Pain, court-métrage de Hiam Abbass.
 Le Pain, livre d'Élie Reclus.

Patronyme français